Programa de garantia social, estudis de formació professional i bàsica.
 Projecte Gran Simi, fundat el 1993, reclama una extensió de l'igualitarisme moral perquè inclogui tots els grans simis, i no només els humans.